Battle Creek steht für:
 Battle Creek (Fernsehserie)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Battle Creek (Alaska)
 Battle Creek (Colorado)
 Battle Creek (Iowa)
 Battle Creek (Michigan)
 Battle Creek (Nebraska)
 Battle Creek (South Carolina)
 Battle Creek (Virginia)
 Battle Creek, früherer Name von Pleasant Grove (Utah);

Flüsse:
 Battle Creek (Milk River), Fluss in Alberta und Saskatchewan, Kanada, und in Montana, Vereinigte Staaten
 Battle Creek (Owyhee River), Fluss in Idaho 
 Battle Creek (Pigs Eye Lake), Fluss in Minnesota 
 Battle Creek (Sacramento River), Fluss in Kalifornien 
 Battle Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River im Northern Territory, Australien.

im NRHP gelistete Objekte:
 Battle Creek City Hall, in Battle Creek, Michigan, ID-Nr. 84001377
 Battle Creek King Post Truss Bridge, in Long Island, Kansas, ID-Nr. 03000362
 Battle Creek Post Office, in Battle Creek, Michigan, ID-Nr. 72000597
 Battle Creek Sanatarium, in Battle Creek, Michigan, ID-Nr. 78001492